Jedinica može biti:

 u fizici jedinica jedna fizikalna jedinica
 valuta je novčana jedinica
 jedinica kao broj ili slovo
 vektor
 u matematici se i naziva imaginarna jedinica
 mjerna jedinica u prirodoslovlju
 u geografiji govorimo o politička jedinica
 u vojsci su vojne postrojbe organizirane skupine vojnika.